Morvern Callar è un film del 2002 diretto da Lynne Ramsay.

Collegamenti esterni
 

Film drammatici